Roydon – miejscowość w hrabstwie Essex (Anglia)
 Roydon (King’s Lynn and West Norfolk) – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Roydon (South Norfolk) – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)